Stefan Krook kan syfta på:

* Stefan Krook, svensk ekonom
 Stefan Krook, svensk seglare